Glenelg kan syfta på följande platser:

Australien 

 Glenelg (del av en befolkad plats), South Australia, Adelaide, 
 Glenelg (region), Victoria,

Storbritannien 

 Glenelg (ort), Skottland, Highland, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar